Une insurrection est un soulèvement armé ou une révolte contre le pouvoir en place. Ce nom peut aussi désigner :

Cinéma 
 Star Trek : Insurrection, film américain de Jonathan Frakes sorti en 1998 ;
 Insurrection, un film historique dramatique polonais écrit et réalisé par Jan Komasa et sorti en 2014 ;
 Insurrection, drame réalisé par Wayne Blair et sorti en 2015.

Littérature 
 Insurrection, roman de Thomas M. Reid (2005).

Musique 
 Insurrection, groupe de rock identitaire français (1998-) ;
 Insurrection, album du groupe français Nightmare (2009).
 Insurrection, album de John Zorn (2018)

Homonymie de titre